Pak Nam-chol, calciatore nordcoreano nato nel 1985.
 Pak Nam-chol, calciatore nordcoreano nato nel 1988.
 Pak Nam-chol, judoka nordcoreano.